

Patronyme 

 Jérôme-Joseph de Momigny (1762-1842), compositeur et musicologue belge ;
 Georges-Joseph de Momigny (1812-1882), compositeur et organiste français.